Miejscowości w USA:
 Troutdale – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Multnomah
 Troutdale – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Grayson